John Ardagh ist der Name folgender Personen:

* John Ardagh (Journalist) (1928–2008), britischer Journalist und Reiseautor
 John Charles Ardagh (1840–1907), britischer Offizier, Festungsbauer, Jurist und Kolonialbeamter